Sarıkaya bezeichnet:
 Sarıkaya (Name), türkischer männlicher Vorname und Familienname (mit Namensträgern)

Sarıkaya ist der Name folgender Orte:

 Sarıkaya (Midyat), Dorf in der Provinz Mardin
 Sarıkaya (Yozgat), Stadt in der Provinz Yozgat